Tybet (region) – region geograficzno-historyczny w Azji
 Tybet (1912–1951)
 Wyżyna Tybetańska – wyżyna w Azji
 Tybetański Region Autonomiczny – jednostka administracyjna Chin
 Centralny Rząd Tybetański – tybetański rząd na uchodźstwie

Zobacz też 
 Historia Tybetu